Johann Palisa (Troppau (Opava), 1848. december 6. – Bécs 1925. május 2.) osztrák csillagász.

1866 és 1870 között a Bécsi Egyetemen matematikát, valamint csillagászatot tanult. Nevéhez százhuszonkét kisbolygó felfedezése fűződik. Az elsőt 1874-ben fedezte fel, mely a 136 Austria nevet viseli, míg az utolsó általa talált ilyen objektum az 1073 Gellivara, melyet 1923-ban fedezett fel.

Munkája elismeréséül a 914 Palisana kisbolygó, valamint egy holdkráter viseli a nevét.

Általa felfedezett kisbolygók

Jegyzetek

Fordítás 

Osztrák csillagászok
1848-ban született személyek
1925-ben elhunyt személyek